Malborski Przegląd Muzyczny – festiwal muzyczny odbywający się w Malborku w Osadzie Zamczysko, Miejskim Domu Kultury, pubie Nemrod. Zainaugurował w roku 2003. Impreza co roku rozpoczyna się wiosną i trwa do przełomu sierpnia i września. Podczas eliminacji prezentują się młode zespoły z całego kraju. Najlepsze, wybrane przez jury kwalifikują się do finału. Idea imprezy polega na pomocy w promocji młodych artystów (m.in. poprzez lokalne media) oraz zainteresowaniu młodzieży kulturą, nauczeniu otwartości (na festiwalu prezentują się formacje różnorodne stylistycznie) i wciągnięciu we współtworzenie swojego krajobrazu kulturalnego (nad imprezą pracują młodzi wolontariusze).

Dotychczasowi laureaci 
 2003 – Pizza Łomot (rock/Zamość)
 2004 – Freak of nature (rock alernatywny/Wałbrzych)
 2005 – Judy4 (rock alernatywny/Białystok)
 2006 – Snake Charmer (hard rock/Wrocław)
 2007 – Root (rock/Warszawa)

Przypisy 

Kultura w Malborku
Festiwale muzyczne w Polsce